Margarida da Saxônia (nome completo: Margarida Carolina Frederica Cecília Augusta Amélia Josefina Isabel Maria Joana) (Dresden,  – Monza, ) foi uma arquiduquesa da Áustria como esposa de Carlos Luís da Áustria. Nascida como uma princesa do Reino da Saxônia, era filha do rei João I da Saxônia com sua esposa a princesa Amélia Augusta da Baviera.

Biografia

Família
Margarida era a oitava filha do rei João I da Saxônia e da princesa Amélia Augusta da Baviera. Dois de seus irmãos foram reis da Saxônia: Alberto I e Jorge I. Entre seus primos (e, posteriormente, cunhados) estavam os imperadores Francisco José I da Áustria (bem como sua esposa, a imperatriz "Sissi") e Maximiliano I do México.

Casamento
Casou-se aos dezesseis anos de idade, em 4 de novembro de 1856, em Dresden, com seu primo, o arquiduque Carlos Luís da Áustria, filho do arquiduque Francisco Carlos da Áustria e de sua tia, a princesa Sofia da Baviera. A união não foi feliz e não gerou herdeiros.

Morte
Margarida morreu de febre tifoide em Monza, em 15 de setembro de 1858, aos dezoito anos de idade. Seu corpo foi sepultado na Cripta Imperial de Viena.

Títulos e honrarias
 24 de maio de 1840 – 4 de novembro de 1856: Sua Alteza Real, Princesa Margarida da Saxônia, Duquesa de Saxe
 4 de novembro de 1856 – 15 de setembro de 1858: Sua Alteza Imperial e Real, Arquiduquesa e Princesa Margarida da Áustria, Princesa da Hungria e Boêmia, Princesa e Duquesa de Saxe

Ancestrais

Nota

Casa de Wettin
Casa de Habsburgo-Lorena
Arquiduquesas de Áustria
Princesas húngaras
Princesas da Toscana
Naturais de Dresden
Princesas da Saxônia
Princesas da Boêmia
Mortes por febre tifoide